Кейт Леверинг (, род. 1 января 1979) — американская актриса и танцовщица. Она наиболее известна по роли юриста Ким Кэсуэлл в телесериале «До смерти красива» где она снималась с 2009 по 2014 год.

Жизнь и карьера 
Леверинг родилась и выросла в Сакраменто, штат Калифорния. Там же она окончила в 1997 году . Леверинг начинала свою карьеру как актриса в школьных спектаклях, после окончания школы перебралась в Нью-Йорк, на Бродвей.

Леверинг была номинирована на премию «Тони» в 2001 году за лучшую женскую роль в мюзикле и получила награду имени «Фреда Астера».

Леверинг наиболее известна по роли юриста Ким Кэссивел в телесериале «До смерти красива». Также она снялась в ситкоме «Кевин Хилл» в 2004—2005 годах. Кроме этого она появилась во многих сериалах, таких как «Белый воротничок», «Медиум», «Говорящая с призраками» «Кашемировая мафия» и ряде других. В 2010 году она снялась в независимом фильме «Как одуванчики» вместе с Мирой Сорвино.

Личная жизнь 
С 20 апреля 2013 года Кейт замужем за Резой Джахангиром. У супругов есть сын — Холден Роберт Джахангир (род.18.07.2013) и Грейсон Роберт Джахангир (род. в сентябре 2015).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США
Актрисы театра США
Актрисы мюзиклов США